Анастасій Братановський-Романенко (світське ім'я — Андрій Семенович Братановський-Романенко; *16 жовтня 1761 Баришівка — †9 грудня 1806, Астрахань) — український релігійний діяч.
 Братановський Гліб Олексійович (1906, місто Казань, тепер Російська Федерація — розстріляний 7 березня 1939, Москва) — радянський партійний і державний.